A Força do Querer est une telenovela brésilienne écrite par Glória Perez diffusé sur TV Globo du  au . Elle totalise 9 saisons (volumes) et 172 épisodes (chapitres).
Elle compte 6 protagonistes principaux et 2 antagonistes principaux.

Plus grand mystère de l'histoire 

15 ans avant le déroulement de l'histoire. Les jeunes garçons Zeca et Ruy (qui participait à son premier voyage d'affaires avec son père Eugenio) se sont tous les deux noyés dans un fleuve pendant un jour pluvieux. Ruy tombe de la barque et se fait emmener par le courant du fleuve, Zeca a essayé de l'aider mais il finit lui aussi par tomber dans l'eau. Après avoir échoué dans une plage, ils sont sauvés par un homme indigène qui leur raconte " Si vous avez fait le même rêve, c'est un avertissement que l'esprit de la forêt envoie. Toute votre vie, craignerez ce qui viendra des eaux, le fleuve qui vous a réuni va vous séparer à nouveau". Craindre ce qui vient des eaux reviendrait à faire attention avec Rita, qui croit etre une sirène et qui pourrait être la raison des tragédies chez les familles Garcia et Do Carmo. Depuis ce jour-là, les deux hommes portent un fil qui sert de porte-bonheur, et qui, pourrait se servir pour que les deux se reconnaissent à l'avenir.

Personnages

Protagonistes principaux

Fabiana Bibi Duarte Feitosa (Juliana Paes) 

Anti-héroïne de l'histoire. Femme belle, joyeuse et pleine d'énergie. Fabiana est le genre de femme qui aime l'adrénaline et la passion. Autrefois, elle a connu Caio à la fac de droit et les deux sont tombés amoureux. Cependant, Bibi a mis fin aux fiançailles car elle pense que Caio ne lui donnait pas l'attention qu'elle mérite et débute une nouvelle relation avec Rubinho, un serveur. Elle est capable des plus grandes folies pour son mari dont elle est désormais marié depuis 10 ans.
Bibi a abandonné la fac de droit avant d'être diplômée. Elle n'a pas regretté d'avoir quitté l'université et d'avoir rompu avec Caio.
Même si elle est dans une situation financière difficile, elle croit qu'avec l'aide et l'amour de Rubinho ils pourront surmonter tous les obstacles. Avec le temps, Bibi rentre de plus en plus dans le monde du crime et quand elle s'y rend compte, il est déjà trop tard.

Jeiza Rocha (Paolla Oliveira) 

Héroïne de l'histoire, major de la brigade canine qui rêve de devenir combattante de MMA. Dû à son travail et sa passion elle n'a pas beaucoup de succès avec les hommes. Mais débutera une relation avec Zeca lorsque celui-ci déménage à Niterói et formeront un couple qui n'a rien en commun. Elle lutte contre le trafic de drogues en masse qui frappe son pays et deviendra l'ennemie de Bibi puisque la major est la responsable pour l'arrestation de Rubinho quand il débutera dans le monde du crime, et de plus, elle aura également une histoire d'amour avec Caio. Le but du couple sera de mettre un terme à la criminalité de la Colline de la ruelle, la favela dont Rubinho deviendra le chef avec Bibi.

Rita Ritinha Ferreira/Garcia (Isís Valverde) 

Anti-héroïne de l'histoire. Rita est une femme dotée d'un caractère très douteux. Habitante de Parazinho, au nord du Brésil. Elle est en couple avec Zeca depuis leur enfance. Cependant, elle ne lui sera pas fidèle à lui et le trompera constamment lorsque Ruy séjourne dans la ville. Elle aime plaire aux hommes et, se prenant pour une sirène, s'autorise à séduire qui elle souhaite.
Après avoir découvert qu'elle est enceinte de Zeca, Rita choisit de lui cacher la vérité jusqu'au jour de leur mariage. Cependant le jour de son mariage avec Zeca, Elle va au bord du fleuve pour dire à Ruy qu'elle se marie et qu'il doit l'oublier. Mais lorsque Zeca les voit, elle prend peur et monte dans une barque avec Ruy pour s'enfuir à Rio de Janeiro. Rita dira alors que cet enfant est à Ruy et ils se marieront à Rio. Ritinha devient alors bigame.
Elle vivra en conflit avec sa belle-mère Joyce car cette derniere n'accepte pas que Ruy ait quitté une fille riche pour une fille humble et simple. Elle deviendra ennemie de Cibele et amie de Bibi.

Nombre d'épisodes: 170/172

José Zeca do Carmo (Marco Pigossi)  

Zeca est un habitant de Parazinho, routier complètement amoureux de sa petite amie Rita, il n'écoute pas les critiques que ses proches disent à l'encontre sa fiancée qui s'insinue auprès d'autres hommes.
Bien qu'il semble grossier et sexiste, c'est un homme d'un cœur énorme. Il est également passionné par son travail, qui est en fait plus que cela, c'est un rêve devenu réalité.
Le jour de son mariage, Zeca apprend la liaison entre sa fiancée Rita et son rival Ruy. Il décide de quitter Parazinho et déménager à Niterói avec son père Abel et d'essayer de recommencer une nouvelle vie
Zeca oublie Rita et rencontre Jeiza, une femme forte et différente de toutes les filles qu'il a pu rencontrer.

Ruy Garcia (Fiuk) 

Ruy est un jeune homme riche de la haute société de Rio de Janeiro et devient l'un des PDG de l'entreprise C. Garcia pour remplacer son père Eugenio.Il semble être un jeune homme centré sur ses idéaux et est fiancée à Cibele.
Mais la force de la volonté de Ruy est plus forte. Il se rend dans la ville de Parazinho pour un voyage d'affaires et finit par rencontrer Rita. Il veut cette femme pour lui, mais ne veut pas rompre avec Cibele et abandonner son avenir prometteur.
Il finit tout de même par emmener Ritinha à Rio et rompt avec Cibele après avoir découvert qu'il fera Rita tomber enceinte. Tout au long de la série il aura de plus en plus de responsabilités, que ce soit dans son boulot ou dans sa vie familiale.

Caio Borges-Garcia (Rodrigo Lombardi) 

Caio est le cousin d'Eugenio et Eurico. homme correct qui a rencontré Bibi à l'université.
Caio a toujours partagé son amour pour Bibi avec son métier et c'edt l'une des raisons qui a poussé Bibi à le quitter. À la suite de la rupture Caio refuse même la plus grande proposition d'emploi de sa vie, travailler en tant que PDG à C.Garcia pour remplacer son cousin Eugênio. Il décide partir aux Etats-Unis.
15 ans plus tard, il revient au Brésil pour être aux côtés de sa famille et rencontre Bibi. Il se marie avec Leila mais le couple bat des ailes car ils ne sont pas complément amoureux l'un de l'autre. Il devient avocat de Rubinho après sa première arrestation à la suite d'une demande de Bibi, mais abandonne l'affaire après avoir découvert que Rubinho est coupable du trafic de drogues.
Il grandit dans le milieu judiciaire et devient le secrétaire de la sécurité de l'état de Rio de Janeiro. Il rencontre alors la Major Jeiza et s'unissent contre le trafic de drogues. Et, plus tard forment un couple, ce qui suscite de la jalousie chez Bibi.

Rubens (Rubinho) Feitosa (Emílio Dantas) 

Antagoniste principal, autrefois brillant élève au lycée et ancien étudiant en chimie. Il a abandonné l'université pour s'occuper de sa femme et son fils. Il semble être un homme romantique envers Bibi et aimable envers ses voisins. Il semble commandé par sa Bibi mais en réalité il la manipule.
Pour Rubinho il n'y a que l'argent qui fait le bonheur, et dû à sa situation, il rentre dans le monde du crime et devient en peu de temps l'homme le plus recherché de Rio à la suite de ses évasions répétées de la prison et sa facilité de manipulation de produits chimiques pour la production de métanphetamine , il entraîne également Bibi dans sa chute et prend la commande de Colline de la ruelle.

Ivana/Ivan Garcia (Carol Duarte) 

Fils de Joyce e Eugênio et frère cadet de Ruy. Ivan né Ivana a été élevé comme une princesse par ses parents pendant l'enfance et l'adolescence. Mais à l'âge adulte vivait en conflit avec son corps car il est né dans un corps féminin et n'acceptait pas d'être aussi vaniteuse que sa mère, au long de l'histoire il se relève transhomme et passera par toutes les étapes de transition de genre et vivra en conflit avec ses parents, surtout avec sa mère et son frère. Sa mission est trouver sa vraie identité et faire comprendre à une société intolérante qu'il est un homme né dans un corps féminin.

Protagonistes Secondaires

Eugênio Garcia (Dan Stulbach) 

Eugênio est PDG de la C. Garcia avec son frère aîné Eurico. Homme beau,riche et déterminé. Ce qu'il veut le plus dans la vie, c'est quitter la boîte familiale et faire ce qu'il a toujours voulu, être avocat. Il a toujours abandonné ses rêves pour plaire aux autres. Après le départ de Caio il prépare son fils Ruy pour le remplacer au sein de l'entreprise.
Marié à Joyce, il a deux enfants, Ruy et Ivana. Souvent considéré comme un mari modèle. Il tombe sur le charme de la jeune architecte Irene et cela risque de briser son mariage et sa réputation.

Joyce Garcia (Maria Fernanda Cândido) 

Femme d'Eugenio et mère d'Ivana et Ruy. C'est une femme qui se considère parfaite, le type de femme qui valorise beaucoup la beauté et tout ce qui est du monde de la femme.
Cependant, sa fille Ivana qu'elle a toujours élevée pour être une princesse finira par révéler qu'elle veut changer son identité de genre et cela va créer des conflits entre mère et fille. De plus Joyce a du mal à accepter Ritinha, ses cultures et expressions amazoniennes dont elle juge trop distincte de la sienne.
Joyce traverse également une crise dans son mariage, tout cela à cause d'Irene qui fera tout pour conquérir Eugenio.

Irene Steiner / Solange Lima (Débora Falabella) 

Antagoniste secondaire. Une femme très sûre d'elle et manipulatrice. Elle tombera amoureuse d'Eugenio et fera tout pour le conquérir.
Elle cause beaucoup d'ennuis pour le mariage de Joyce et Eugenio. Elle débarque dans la vie de la famille Garcia par l'intermédiaire de Silvana car Eugenio cherchait une architecte pour l'aider dans la réforme de son bureau et devient par la suite « meilleure amie » de Joyce.
Irene s'appelle en réalité Solange Lima. Elle a été responsable du meurtre d'un millionnaire brésilien vivant aux États-Unis. Elle rentre au Brésil et change d'identité pour recommencer une nouvelle vie, mais elle ne sait pas que le père de Caio, Otavio Garcia, est témoin de cette affaire.

Cibele Dantas (Bruna Linzmeyer) 

Fille de Dantas, Cibele est en couple avec Ruy depuis leur adolescence et sont désormais fiancées. Ce que les familles Garcia et Dantas voit d'un très bon œil. Cependant après le retour de Ruy à Parazinho. Cibele découvre qu'il cache une fille dans la ville. Le couple rompt alors et le mariage est annulé. Cibele part à Paris pour un séjour linguistique pour oublier cette humiliation.
Elle revient 1 an plus tard avec une envie de vengeance, elle essayera à tous les coups de démasquer Ritinha car elle suppose que son fils n'est pas à Ruy.

Silvana Garcia (Lília Cabral) 

L'une des architectes les plus rénomées du pays. Malgré cela, Silvana est le contraire de son mari Eurico. Elle aime les aventures et les fortes émotions et devient accro aux jeux d'argent. Ce qu'elle cache absolument de son mari et de sa fille Simone pour préserver son mariage.Elle finira dans des situations dangereuses qui pourront parfois lui causer beaucoup d'ennuis. Elle devient elle aussi une ennemie d'Irene.

Eurico Garcia (Humberto Martins) 

PDG de la C. Garcia aux côtés de son frère Eugenio et, par la suite, de son neveu Ruy. C'est un homme intolérant, nostalgique de l'ancien temps et n'aime pas tout ce qui est d'extrême modernité ainsi que des jeux d'argent. Il veut toujours contrôler tout et tous autour de lui.

A Força do Querer